Алекса́ндр Рыбако́в:
* Рыбаков, Александр Васильевич (1918—1972) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Рыбаков, Александр Викторович (род. 1985) — российский хоккеист.
 Рыбаков, Александр Владимирович (род. 1988) — российский шоссейный велогонщик.
 Рыбаков, Александр Иванович (1904—1960) — советский государственный деятель.